Le Championnat de squash du British Open masculin 1984 est l'édition 1984 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 3 au 10 avril 1984. Jahangir Khan remporte son troisième titre consécutif en battant Qamar Zaman en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Jahangir Khan bat  Chris Dittmar 9-3 9-2 9-5

Tableau final

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 1984

masculin 1984
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1984
Sport en avril 1984